Жамговцев — фамилия. Известные носители:

 Жамгоцев, Георгий Григорьевич (1919—2010) ― советский и российский врач.
 Жамгоцев, Иосиф Яковлевич — городской голова Мелитополя в 1910—1915 годах.